est la formule brute de plusieurs isomères :

 méthylphénidate, numéro CAS , mélange des racémiques
 racémique de la première paire d'énantiomères, numéro CAS 
 (+)-(6R,7R)-méthylphénidate, numéro CAS 
 (-)-(6S,7S)-méthylphénidate, numéro CAS 
 racémique de la seconde paire d'énantiomères, numéro CAS 
 (6R,7S)-méthylphénidate, numéro CAS 
 (6S,7R)-méthylphénidate, numéro CAS 
 pipéroxane, numéro CAS , racémique
 2R-pipéroxane, numéro CAS 
 2S-pipéroxane, numéro CAS